O Grande Prêmio da Espanha de 2008 foi a segunda corrida do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu no final de semana de 28 a 30 de Março nos 4.423 km do Circuito Permanente de Jerez na Espanha.

MotoGP

250 cc

125 cc 

 

Espanha
2008
Desporto na Espanha em 2008